Ре́пников — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Репников, Альбин Леонидович (1932—2007) — советский и российский композитор, баянист, педагог.
 Репников, Владимир Алексеевич (род. 1948) — российский кинопродюсер.
 Репников, Дмитрий Васильевич (1870—1945) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.